Péntek 13. babona
 Péntek 13 (1935), Thornton Freeland filmje (eredeti címe: Brewster's Millions)
 Péntek 13 (1953), Keleti Márton filmje
 Péntek 13. (1980), Sean S. Cunningham filmje
 Péntek 13. (2009), Marcus Nispel filmje
 Péntek 13. – II. rész (1981), Steve Miner filmje
 Péntek 13. – III. rész: Véres kirándulás (1982), Steve Miner filmje
 Péntek 13. – IV. rész: Az utolsó fejezet (1984), Joseph Zito filmje
 Péntek 13. – V. rész: Az újrakezdés (1985), Danny Steinmann filmje
 Péntek 13. – VI. rész: Jason él (1986), Tom McLoughlin filmje
 Péntek 13. – VII. rész: Friss vér (1988), John Carl Buechler filmje
 Péntek 13. – VIII. rész: Borzalom New Yorkban (1989), Rob Hedden filmje
 Péntek 13. – IX. rész: Az utolsó péntek (1993), Adam Marcus filmje
 Péntek 13., a Bűbájos boszorkák egyik epizódja